Het provinciedistrict Thuin, dat samenvalt met het gelijknamige arrondissement Thuin in de Belgische provincie Henegouwen, vormt bij de provincieraadsverkiezingen een tussenniveau tussen dit arrondissement en de kieskantons Binche, Beaumont, Chimay, Merbes-le-Château en Thuin.
Op niveau van het district gebeurt de verdeling van de zetels voor de provincieraad op basis van het totaal van de door elke partij behaalde stemmen in de onderliggende kieskantons.

Structuur 

 Het kieskanton Binche omvat de gemeenten Binche, Morlanwelz en Anderlues.
 Het kieskanton Beaumont omvat de gemeenten Beaumont, Froidchapelle en Sivry-Rance.
 Het kieskanton Chimay omvat de gemeenten Chimay en Momignies.
 Het kieskanton Merbes-le-Château omvat de gemeenten Merbes-le-Château, Erquelinnes en Estinnes.
 Het kieskanton Thuin omvat de gemeenten Thuin, Ham-sur-Heure-Nalinnes en Lobbes.

Verkiezingsuitslagen 
Bij de provincieraadsverkiezingen van 2012 kreeg dit district alle 6 zetels van het kiesarrondissement Thuin toegewezen.
Tot 2006 vormde provinciedistrict Binche een afzonderlijk kiesdistrict. Het kreeg 6 van de 10 zetels van dit kiesarrondissement toegewezen. Het kiesdistrict Thuin had er 4.
Het totaal aantal zetels in de provincieraad van Henegouwen werd vanaf 2012 herleid tot 56 (voorheen 84).

Kiesresultaten Provincieraad van 1961 tot 2012: Provinciedistrict Thuin
 (*)1985: PCN (0,12%) / 2000: FNB (0,66%) /  
 (**) Geen gegevens beschikbaar

Thuin
Thuin